Das 11. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 27. Juni bis zum 4. Juli 1965 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Die Einzeltitel gewannen Ants Juhvelt aus der Sowjetunion und die Tschechoslawakin Alena Palmeová, die im Finale gegen die Titelverteidigerin Hella Vahley erfolgreich war. Zwei Titel gewann Werner Rautenberg in den Doppelkonkurrenzen an der Seite von Peter Fährmann und mit Hella Vahley. Die Finalisten im Herrendoppel waren Hans-Jürgen Luttropp und Ulrich Trettin und die Finalgegner im Mixed Änne Lindner und Peter Fährmann. Das Damendoppel gewannen die Ungarinnen Éva Szabó und Erzsébet Széll.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 9. Jahrgang (1965), Heft 4

1965
Tennisturnier 1965
Tennisturnier in Zinnowitz